Княжий тракт, до начала XX в. также известный как Гостинец — дорога времен Киевской Руси, соединявшая Киев с Молдовой. Часть тракта пролегала по территории современной Тернопольщины — по склонам гор Медоборы (Толтры).

Следы Княжеского тракта частично заметны в Збаражском (возле сел Максимовка и Село Романово), Подволочиском (возле сел Жеребки, Колодиевка, Полупановка, Старый Скалат, Новосёлка), Гусятинском (возле сел Окно и Красное) районах. В XV-XVII вв. часть Княжьего тракта была известна как Чёрный шлях.

Литература 
Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — 696 с. — ISBN 966-528-197-6.

Киевская Русь
Исторические дороги и пути